Dabovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дъбово) :
Dabovo, village bulgare de l'obchtina de Maglij, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Dabovo, village bulgare de l'obchtina de Bolyarovo, situé dans l'oblast de Yambol.